Aspide – nome comune della Vipera aspis
Aspide – antico nome cartaginese dell'odierna città tunisina di Kélibia
Aspide – regione dell'antico regno d'Armenia
Aspide – missile costruito dalla MBDA
Aspide (Asp) – personaggio dei fumetti Marvel Comics